Luboš Tomíček (1934-1968) – czechosłowacki żużlowiec
 Luboš Tomíček (ur. 1956) – czechosłowacki żużlowiec
 Luboš Tomíček (ur. 1986) – czeski żużlowiec